Ferguson Lake kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Ferguson Lake, Nova Scotia, sjö, 
 Ferguson Lake, Kivalliq, sjö i Nunavut, 
 Tahiryuaq, Nunavut, sjö, tidigare benämnd Ferguson Lake, 

Robotskapade Kanadaförgreningar